Лично-командный чемпионат СССР (46-й) (Финал III зимней Спартакиады народов СССР) проводился в Свердловске с 10 по 16 марта 1974 года. 

В программу соревнований вошли семь дисциплинам — гонки на 15, 30 и 50 км, эстафета 4×10 км (мужчины), гонки на 5 и 10 км, эстафета 4х5 км (женщины). В командном зачёте были показаны следующие результаты: Москва — 512 очков, Ленинград — 451 очко, Свердловская область — 318 очков, Коми АССР — 308 очков, Кировская область — 265,5 очков, Казахская ССР — 245 очков.

Медалисты

Мужчины

Женщины 

Лично-командный чемпионат СССР (13-й) в лыжной гонке на 70 км среди мужчин проводился в Кандалакше 7 апреля 1974 года.

Мужчины (70 км)

Примечания

Литература 
 Лыжные гонки: Справочник/ Сост. Г. П. Марков — М.: Физкультура и спорт, 1984

Лыжные гонки
1974 год в лыжном спорте
Чемпионаты СССР по лыжным гонкам
Спорт в России в 1974 году
1974 год в Свердловской области
Март 1974 года
Спортивные соревнования в Екатеринбурге
Спортивные соревнования в Мурманской области
Чемпионаты СССР в 1974 году